Ида Гисико-Шперк (, полное имя Ida Emma Charlotta Gisiko-Spärck; 1859—1940) — шведская художница, связанная с художественной колонией Önningebykolonin на Аландских островах; работала преимущественно маслом.

Биография 
Родилась  18 ноября 1859 года в Стокгольме в семье коммерсанта Карла Самуэля Гисико (Karl Samuel Gisiko). Брат Иды — Карл Эдвард (Carl Edvard Gisiko, 1856—?) был женат на Иде Бьорк (Ida Björck, 1862—?), сестре известного художника Оскара Бьёрка.

В конце 1890-х годов училась в Париже, где подружилась с финской художницей Ханной Рённберг, вместе с которой работали в шведской колонии художников Önningebykolonin. В 1880-х годах участвовала во многих выставках в Швеции.

В 1894 году она вышла замуж за датского администратора Йохана Альберта Шпарка (Johan Albert Spärck, умер в 1903 году) и переехала в Данию. 

Умерла в 1940 году.

Литература 
 Kjell Ekström, Håkan Skogsjö. Konst på Åland: en guide. Mariehamn: Skogsjömedia. ISBN 951-98576-7-2.

Примечания

Ссылки 
 IDA GISIKO-SPÄRCK 
 Svenskt porträttgalleri - Gisiko-Spärck, Ida Emma Charlotta
 Подписи на картинах Гисико-Шперк

Художницы XIX века
Художницы XX века
Художницы Швеции